Allegheny Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Allegheny Township (Blair County, Pennsylvania)
 Allegheny Township (Butler County, Pennsylvania)
 Allegheny Township (Cambria County, Pennsylvania)
 Allegheny Township (Somerset County, Pennsylvania)
 Allegheny Township (Venango County, Pennsylvania)
 Allegheny Township (Westmoreland County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Alleghany Township